Кулжабаев:
 Кулжабаев, Бекбосын (1898—1938) — казахский общественный деятель.
 Кулжабаев, Еркинбек Бекбосынович (род. 1935, Тараз) — советский и казахстанский инженер-строитель, член-корреспондент Инженерной академии Казахстана.